Пареми́я:
 Паремия (филология) — устойчивая фразеологическая единица, представляющая собой целостное предложение дидактического содержания.
 Паремия (литургика) — в богослужебной практике православной церкви — чтения из книг Священного Писания, которые приурочены к богослужебным чинопоследованиям Вечерни, Всенощного бдения и молебнов.